«Rhythm of Love» — третій студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 12 листопада 1990 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг